Halmos ist der Familienname folgender Personen:
 László Halmos (1909–1997), ungarischer Komponist und Chorleiter
 Paul Halmos (1916–2006), US-amerikanischer Mathematiker ungarischer Herkunft